Gregerskläpparna är skär i Åland (Finland). De ligger i den sydöstra delen av landskapet,  km sydost om huvudstaden Mariehamn. Gregerskläpparna ligger  meter över havet.

Terrängen runt Gregerskläpparna är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Gregerskläpparna. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Kökar,  km öster om Gregerskläpparna.

Kommentarer

Källor 

Skär i Åland
Kontrollbehov inkommande wikilänkar
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö